Banwol-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Banwol Jungang-dong, stadsdel i Changwon, Södra Gyeongsang, 
 Banwol-dong, Hwaseong, stadsdel i Hwaseong, Gyeonggi, 
 Banwol-dong, Ansan, stadsdel i Ansan, Gyeonggi,